Das Medibank International Sydney 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Januar 2010 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland das Heineken Open gespielt, die genau wie das Medibank International Sydney zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war David Nalbandian, der am Turnier jedoch nicht mehr teilnahm. Im diesjährigen Finale setzte sich Marcos Baghdatis gegen Richard Gasquet mit 6:4, 7:62 durch. Im Doppel waren die Brüder Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr an. Es gewannen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, welche bereits im Jahr zuvor im Finale standen, in zwei Sätzen gegen Ross Hutchins und Jordan Kerr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 372.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 424.250 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Januar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierdraw Einzel-Qualifikation

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Sydney